Menzinger ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Michael Menzinger (1792–1877), liechtensteinischer Landvogt und Landverweser
 Kathrin Menzinger (* 1988), österreichische Tänzerin
 Moriz Menzinger (1832–1914), liechtensteinischer Maler und Offizier
 Stefanie Menzinger (* 1965), deutsche Schriftstellerin
 Toni Menzinger (1905–2007), deutsche Politikerin (CDU)

Menzinger steht weiterhin für:
 Menzinger Schwestern, ein Frauenorden in Menzingen ZG, Schweiz, siehe Schwestern vom Heiligen Kreuz

Siehe auch:
 Menzingen
 The Menzingers